Утконо́с

 Утконос — водоплавающее млекопитающее отряда однопроходных, обитающее в Австралии.
 «Утконос Онлайн» — интернет-сервис по доставка продуктов питания.
 Утконос — электромонтажный инструмент с согнутыми носиками для создания колечек на проводах под винтовое соединение.
 «Утконос» — неформальное прозвище рок-музыканта, ударника группы «Ария» Максима Удалова.